Jean Van de Velde est le nom de :
 Jean Van de Velde un golfeur français
 Jean Van de Velde un réalisateur néerlandais
 Jean Van de Velde un préparateur physique

Homonymie de personnes